El término conservador (o conservadora) puede referirse, en esta enciclopedia:

Profesiones 
 a un conservador (funcionario), antiguo funcionario instituido para la conservación de ciertos derechos;
 a un conservador de bienes raíces (Chile); en Chile, cada una de las personas encargadas del registro de bienes inmobiliarios;
 a un conservador y restaurador de objetos de colección u obras de arte;
 a un conservador y restaurador de películas;
 a un conservador y restaurador de metales;
 a un conservador de museo, persona encargada de preservar los objetos que constituyen una o varias colecciones en un museo.

Postura política 
 a un conservador (conservadurismo), persona que es partidaria del conservadurismo (político, estético, filosófico, religioso, etcétera).

Miscelánea 
 a un conservador (sustancia) (llamado también «conservante»), sustancia que, añadida a los alimentos, evita o ralentiza su descomposición;
 a una nevera portátil (llamada también «conservadora»), caja aislada térmicamente que se utiliza para mantener fríos los alimentos o las bebidas.

Enlaces externos